Александр Голицын:
 Голицын, Александр Александрович (1908—2005) — американский художник-постановщик, трижды получивший Оскар.
 Голицын, Александр Борисович (1792—1865 или 1860) — действительный статский советник, саратовский губернатор в 1826—1830 гг., владимирский губернский предводитель дворянства.
 Голицын, Александр Дмитриевич (1874—1957) — общественный деятель и политик, один из основателей «Союза 17 октября», член Государственной думы от Харьковской губернии.
  
 Голицын, Александр Николаевич (1773—1844) — государственный деятель.
 
 Голицын, Александр Фёдорович (1796—1864) — действительный тайный советник, член Государственного совета Российской империи.
 Голицын-Прозоровский, Александр Фёдорович (1810—1898) — генерал-лейтенант русской императорской армии.
 Голицын, Александр Юрьевич (род. 1948) — епископ Православной Церкви в Америке, епископ Толедский и Болгарский.